Kamera DXG-569V – urządzenie rejestrujące obraz produkcji amerykańskiego przedsiębiorstwa DXG.

Podręczna kamera o niewielkich wymiarach oferująca możliwość nagrywania video w systemie HD w rozdzielczości 1280×720 pikseli oraz z prędkością 30 klatek na sekundę. Kamera ta potrafi przechwycić nieruchomy obraz (5 megapikseli) na rozkładany ekran LCD o przekątnej 3 cali. Całość materiału jest utrwalana na nośniku, czyli na wyjmowalnej karcie pamięci, która nie należy do standardowego wyposażenia kamery.

Sprzęt RTV